USS Cyclops je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Cyclops (1869) 
 USS Cyclops (1910)

Cyclops